Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 1995 года — 54-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1995
 Первая лига Латвии по футболу 1995
 Вторая лига Латвии по футболу 1995

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте home.lv

1995
Футбол в Латвии в 1995 году